Будинок — вид будівлі.
 Будинок — скаковий кінь.

Кінематограф